le triel, nombre grammatical qui représente exactement trois unités 
 Triel-sur-Seine, ville des Yvelines (France)
 Triel open air, festival de musique organisé à Triel-sur-Seine